Couvent de la Merci peut désigner 

 L'ancien Couvent de la Merci à Paris
 L'ancien Couvent de Notre-Dame de la Merci à Perpignan